Cyclophora ist eine:
 Gattung der Algen; siehe die einzige Art der Gattung Cyclophora tenuis
 Gattung der Schmetterlinge; siehe Cyclophora (Schmetterling)